Рола́н Алекса́ндрович Гу́сев () — российский футболист, полузащитник; тренер. За сборную России провёл 31 матч, забил 1 гол. Выступал за московские клубы «Динамо» и ЦСКА, украинские «Днепр» и «Арсенал».

Биография 

Ролан Гусев родился в Ашхабаде. О своём происхождении говорил: «Папа был, конечно, не русский, но я без отца рос. Мама — русская, поэтому и у меня в паспорте написано — русский. Цыганская кровь? Нет. Но говорят, что похож на цыгана». В возрасте 9 лет переехал в Москву, где поступил в футбольную школу «Динамо», а к 1999 году стал игроком основного состава динамовцев и начал вызываться в сборную (отыграл все игры в отборочном цикле ЧМ-2002).

В 2002 году перешёл в ЦСКА вслед за Валерием Газзаевым, с которым работал в «Динамо». Существует мнение, что Олег Романцев не взял его на Чемпионат мира 2002 из-за того, что он не перешёл в московский «Спартак». В первый же свой сезон стал лучшим бомбардиром (15 голов, наравне с Дмитрием Кириченко) ЦСКА в чемпионате страны. С ЦСКА игрок трижды выигрывал Чемпионат России, дважды Кубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Всего в чемпионате России провёл 270 матчей, забил 55 мячей.

Перестав быть игроком основного состава ЦСКА, 28 ноября 2007 года заключил 3-летний контракт с украинским клубом «Днепр» Днепропетровск. Через год был отчислен из команды вместе с Андреем Ещенко. А в начале 2009 оба перешли на правах аренды в киевский «Арсенал». 29 августа 2009 Гусев забил свой первый гол в чемпионате Украины в игре с «Закарпатьем» (1:2). Зимой 2010 года подписал с клубом постоянный контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком команды на тот момент.
Однако уже через полгода «Арсенал» отказался продлевать контракт с Роланом. После этого игрок завершил карьеру футболиста и заявил, что жалеет о своём решении покинуть ЦСКА и играть на Украине.

Отдал голевую передачу Вадиму Евсееву, гол которого в ворота сборной Уэльса (1:0) вывел сборную России на Евро-2004, где Гусев сыграл в двух играх. Славился мастерским исполнением штрафных ударов и обостряющих передач. Играл на правом фланге полузащиты и на позиции флангового атакующего форварда.

В январе 2019 года начал тренерскую карьеру — тренер команды ДЮСШ ЦСКА из игроков 2004 года рождения.

Личная жизнь 
Крёстный отец Веры Алдониной (род. 1 декабря 2006), дочери футболиста Евгения Алдонина и певицы Юлии Началовой, крёстная мать Веры — певица Лариса Долина.

Отец пятерых детей (на сентябрь 2019 года).

Достижения 
Командные:
 Чемпион России (3): 2003, 2005, 2006
 Серебряный призёр чемпионата России: 2002, 2004
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1997, 2007
 Обладатель Кубка России (4): 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08
 Обладатель Суперкубка России: 2004, 2006
 Обладатель Кубка УЕФА: 2004/05

Личные:
 Лучший футболист России по оценкам «Спорт-Экспресс» в 2003 г.
 Лучший бомбардир Премьер-лиги (вместе с Дмитрием Кириченко) в 2002, забил 15 мячей.
 Был лицом UMBRO в России.
 Лучший правый полузащитник по версии «Спорт-Экспресс» (2002—2005)
 Награждён орденом Дружбы (2006).
 В рамках премии «Золотая подкова» один раз получал «Золотую подкову» (2003) и один раз — «Серебряную подкову» (2002).

Статистика выступлений

Клубная статистика по сезонам

Матчи Гусева за сборную России 

Итого: 31 матч / 1 гол; 18 побед, 8 ничьих, 5 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Досье игрока на официальном сайте ФК «Днепр»
 ,  Интервью «Газзаев сказал, что я — „отработанный материал“», «Спорт-Экспресс Футбол», № 190, 25.12.2007

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1986)
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Футбольные тренеры России